Mamadou Diallo ist der Name folgender Personen:

* Mamadou Diallo (Judoka) (* 1941), guineischer Judoka 
 Mamadou Diallo (Leichtathlet) (* 1954), senegalesischer Leichtathlet 
 Mamadou Diallo (Fußballspieler, 1971) (* 1971), senegalesischer Fußballspieler
 Mamadou Diallo (Fußballspieler, 1982) (* 1982), malischer Fußballspieler
 Mamadou Diallo (* 1984), guineischer Fußballspieler, siehe Alimou Mamadou Diallo
 Mamadou Diallo (Fußballspieler, 1994) (* 1994), guineischer Fußballspieler
 Mamadou Mountaga Diallo, guineischer Polizeichef in Haiti
 Mamadou Diallo (Ringer), mauretanischer Ringer